P228 peut faire référence à :
 HMS Splendid (P228), un sous-marin de la Royal Navy ; 
 Sig-Sauer P228, un pistolet semi-automatique suisse.